Lajas (gemeente), een van de 78 gemeente in Puerto Rico.
 Lajas (plaats), een plaats in de bovenstaande gemeente.
 Lajas (district), districten in de provincie Chota, Peru

Zie ook
 Laja, doorverwijspagina.